A PR-969 é uma rodovia de acesso, pertencente ao governo do Paraná, que liga a PR-182 ao distrito de Santa Elisa (no território do município de Umuarama), com extensão de 4,7 quilômetros, totalmente pavimentados.

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná